Lavrensi – abitanti di Lavras da Mangabeira
Lavrensi – abitanti di Lavras do Sul
Lavrensi – abitanti di Lavras